László Bartha ist der Name folgender Personen:
* László Bartha (Leichtathlet, 1925) (1925–1982), ungarischer Sprinter
 László Bartha (Fußballspieler) (* 1987), ungarischer Fußballspieler
 László Bartha (Leichtathlet, 1987) (* 1987), ungarischer Sprinter